Heinrich Rau peut désigner :
 Heinrich Rau (1899-1961), un militant et homme politique allemand ;
  (1879-1960), un homme politique allemand de gauche, membre du KPD, interné en 44 au camp de concentration de Sachsenhausen, libéré en 1945, bourgmestre de Griefswald en 1946 ;
  (1792-1870), un économiste allemand.